Le mot clarino est employé dans plusieurs domaines :

Art et culture 
 clarino, nom donné soit au registre suraigu de la trompette, soit à une sorte de petite trompette jusqu'à la fin du , qui permettait d'exécuter les passages suraigus présents en musique baroque ;

 le clarino est un jeu d'orgue appartenant à la famille des jeux à anche ;

 En , nom par lequel on désigne en Grèce la clarinette utilisée dans la musique folklorique continentale.

Ameublement  
 , une forme de cuir de synthèse ;